Chaidamu peut désigner : 
Le bassin de Chaidamu (ou Qaidam ou Tsaidam), région du plateau du Tibet
La Chaidamu, une race de chevaux chinoise